Калишер (, ) — еврейская фамилия, буквально означающая «калишский»:
 Калишер, Альфред (1842—1909) — немецкий музыковед.
 Калишер, Соломон (1845—1924) — немецко-еврейский композитор, пианист и физик.
 Калишер, Цви-Гирш (1795—1874) — раввин, один из основоположников сионизма.
 Калишер, Юлиан Абрамович (1935—2007) — российский мультипликатор.

Примечания